Cassel ist der Name folgender Orte:

 bis 1926 die Schreibweise der Stadt Kassel in Hessen, Deutschland
 Cassel (Heckenbach), Ortsteil der Ortsgemeinde Heckenbach in Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Cassel (Kalifornien), USA
 Cassel (Nord) in Frankreich nahe der belgischen Grenze
 Cassel (Ontario), Kanada
 Cassel (Südafrika)
 Cassel (Town), Town(ship) im Marathon County, Wisconsin
 bis Ende des 18. Jh. geschriebene Namensvariante des Wiesbadener Stadtteils Mainz-Kastel

Cassel ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Müller-Cassel (1864–1942), deutscher Maler
 Carl Philipp Cassel (1744–1807), deutscher Kaufmann und Konsul
 Clemens Cassel (1850–1925), deutscher Lehrer an der Mittelschule, Heimatforscher und Chronist
 David Cassel (1818–1893), deutscher Historiker und jüdischer Gelehrter
 Ernest Cassel (1852–1921), britischer Bankier deutscher Abstammung
 Felix Cassel (1869–1953), britischer Richter deutscher Abstammung
 Franz Peter Cassel (1784–1821), deutscher Botaniker und Mediziner
 Gustav Cassel (1866–1945), schwedischer Ökonom
 Gustav Schmidt-Cassel (1867–1954), deutscher Bildhauer
 Henry B. Cassel (1855–1926), US-amerikanischer Politiker
 Jean-Pierre Cassel (1932–2007), französischer Schauspieler
 Jochen Cassel (* 1981), deutscher Badmintonspieler
 Johann Philipp Cassel (1707–1783), deutscher Professor und Gelehrter
 Lena Cassel (* 1994), deutsche Sportjournalistin und Fernsehmoderatorin
 Marcus Cassel (1983–2006), US-amerikanischer Footballspieler
 Matt Cassel (* 1982), US-amerikanischer Footballspieler
 Oskar Cassel (1849–1923), deutscher Politiker
 Paulus Stephanus Cassel (1821–1892), Journalist, christlicher Theologe und Schriftsteller jüdischer Herkunft
 Pol Cassel (1892–1945), Dresdner Maler und Grafiker der Klassischen Moderne
 Seymour Cassel (1935–2019), US-amerikanischer Schauspieler
 Sid Cassel (1897–1960), britisch-US-amerikanischer Schauspieler
 Tim Cassel (* 1972), deutscher Torhüter
 Vincent Cassel (* 1966), französischer Schauspieler
 Will Cassel (* 1927), deutscher Kunstmaler

Siehe auch:

 Cassell
 Casel
 Cassels
 Cassell (Verlag)  Englischer Verlag aus London.
 Kassel (Begriffsklärung)